Seznam občin departmaja Haute-Corse zajema 236 občin.

 (CAB) Communauté d'agglomération de Bastia, ustanovljena leta 2002.

Haute-Corse